Název B-10 odkazuje na vícero věcí:

 B-10 (dělo), sovětské 82mm bezzákluzové dělo
 Bensen B-10, americké experimentální letadlo
 Bratuchin B-10, sovětský prototypový dělostřelecký pozorovací vrtulník
 Martin B-10, americký bombardovací letoun